Berà I (? - Rouen, 844), primer comte de Barcelona i marquès de Gòtia (801-820), comte de Girona i Besalú (812 o 817-820) i comte de Rasès i Conflent (790-820)
 Berà II, comte de Rasès i de Conflent (846- ~849) 
 Arc de Berà, arc de triomf al nord de la ciutat de Tarragona, prop de Roda de Berà
 L'Arc de Berà, empresa distribuïdora de llibres fundada a Barcelona el 1971 
 Línia Roda de Berà - Reus, línia de ferrocarril actualment en desús que unia la ciutat de Reus amb Roda de Berà
 Punta de Berà, muntanya al municipi de Roda de Berà a la comarca del Tarragonès
 Roda de Berà, municipi de la comarca del Tarragonès

Vegeu també 
 Berar
 Berat
 Bera (desambiguació)